Sclerodistomum är ett släkte av plattmaskar. Sclerodistomum ingår i familjen Sclerodistomidae. 

Sclerodistomum är enda släktet i familjen Sclerodistomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Sclerodistomum